Al-Muʿtaḍid bezeichnet:

 al-Muqtadir (895–932), Kalif der Abbasiden
 Abbad II. al-Mu'tadid († 1069), Herrscher von Sevilla
 al-Mu'tadid bi-'llah († 902), Kalif der Abbasiden